Příjmení Paulin nosí více významných osobností:

 Emil Paulin (1896–???) – český fotbalista, záložník, československý reprezentant
 Ernest Paulin (1907–2007) – rakouský podnikatel a politik české národnosti z Čech
 Jan Paulin (1897–1978) – český fotbalista, obránce, československý reprezentant